Le Bouchage (Charente)
 Le Bouchage (Isère)